Плонявы-Брамура () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Макувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5923 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бобино-Гжибки
 Бобино-Вельке
 Богдалец
 Ходково
 Ходково-Бернаты
 Ходково-Кухны
 Ходково-Залоги
 Голонивы
 Ячёнжек
 Калиновец
 Кобылин
 Кобылин
 Кобылинек
 Кшижево-Борове
 Кшижево-Наджечне
 Ленги
 Млодзяново
 Нова-Зблиха
 Нове-Плонявы
 Новы-Подось
 Облудзин
 Плонявы-Брамура
 Праце
 Ретка
 Рогово
 Стара-Зблиха
 Старе-Зацише
 Стары-Подось
 Сухе
 Шлясы
 Щуки
 Венгжиново
 Завады-Дворске
 Завады-Хута

Соседние гмины 
 Гмина Червонка
 Гмина Еднорожец
 Гмина Карнево
 Гмина Красне
 Гмина Красносельц
 Гмина Пшасныш
 Гмина Сыпнево

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства